El término digitación puede hacer referencia a los siguientes conceptos:
 Digitación, adiestramiento de las manos en la ejecución musical con ciertos instrumentos, especialmente los que tienen teclado.
 En anatomía, una digitación es una prolongación semejante a un dedo.